Plus ultra — многозначное понятие. Возможные значения:
 Plus ultra — девиз Испании.
 Plus Ultra — гидросамолёт, на котором испанские авиаторы в 1926 году совершили рекордный перелёт через Атлантический океан из Испании в Буэнос-Айрес.
 многонациональная бригада "Плюс-Ультра" — бригада из военнослужащих пяти испаноязычных стран, в 2003-2004 гг. принимавшая участие в войне в Ираке.